Bosznia-Hercegovina
Završje falu Goražde községben, a Boszniai Drina-menti kantonban 
Završje falu Lopare községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Završje falu Bresztovác községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Završje falu Brod Moravice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Završje falu Grožnjan községben, Isztria megyében
Završje falu Szibin községben, Bród-Szávamente megyében
Završje Belečko falu Zlatar községben, Krapina-Zagorje megyében
Završje Loborsko falu Lobor községben, Krapina-Zagorje megyében
Završje Netretićko falu Netretić községben, Károlyváros megyében
Završje Podbelsko falu Novi Marof községben, Varasd megyében
Završje Začretsko falu Sveti Križ Začretje községben, Krapina-Zagorje megyében

 Szlovénia
Završje falu Trbovlje községben, Szávamente régióban